Paul Trömel ist der Name folgender Personen:

* Paul Trömel (Buchhändler) (Paul Friedrich Trömel; 1832–1863), deutscher Buchhändler, Antiquar und Bibliograf 
 Paul Trömel (Politiker) (1881–1949), deutscher Soldat und Politiker (FVP)